Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Nyalindung (Cugenang), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java
Nyalindung (Cisewu), een plaats in het regentschap Garut van de provincie West-Java
Nyalindung (Nyalindung), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Nyalindung (Cipatat), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java
Nyalindung (Cimalaka), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java